Mikulovice est un toponyme qui peut désigner :

Mikulovice, une commune du district de Jeseník, dans la région d'Olomouc ;
 Mikulovice, une commune du district de Pardubice, dans la région de Pardubice ;
 Mikulovice, une commune du district de Třebíč, dans la région de Vysočina ;
 Mikulovice, une commune du district de Znojmo, dans la région de Moravie-du-Sud.

Homonymie de localités en  Tchéquie